Mulinu'u bezeichnet:

 Mulinu'u (Samoa), Ort auf Samoa

Mulinu'u ist der Familienname von:

 Mataʻafa Mulinuʻu II. (1921–1975), samoanischer Politiker